Rabaul puede referirse a:

 Rabaul, ciudad portuaria de Papúa Nueva Guinea.
 Volcán Rabaul, caldera volcánica.
 Batalla de Rabaul, desembarco japonés del 23 de enero de 1942.
 Bombardeo de Rabaul, conjunto de operaciones aliadas de febrero-marzo de 1942 y 1943.
 MV Rabaul Queen, ferry de pasajeros hundido el 2 de febrero de 2012 (murieron más de 183 pasajeros).